Морской патруль:

 Морское патрулирование — вид патрулирования, осуществляемое на море и по морскому побережью.
 Морской патруль — австралийский телевизионный сериал 2007—2011 годов.
 Морской патруль — российский телевизионный сериал 2008—2009 годов.